Pocillorhynchus är ett släkte av plattmaskar. Pocillorhynchus ingår i familjen Cicerinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Pocillorhynchus